320 steht für:
 320 n. Chr.
 Airbus A320-100/200 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 HFB 320, zweistrahliges Reiseflugzeug 
 Cessna 320, zweimotoriges Reiseflugzeug, siehe Cessna 310
 BMW 320, deutscher Pkw
 Lifan 320, chinesischer Pkw

Siehe auch: